Юбилейная — название ряда шахт:
 Юбилейная (шахта, Кривой Рог)
 Юбилейная (шахта, Новокузнецк)
 Юбилейная (шахта, Першотравенск)